Národní archiv je označení několika institucí:

 Národní archiv – Česko
 Národní archiv (Finsko) – Finsko
 Národní archiv (Francie) – Francie
 Nationaal Archief – Nizozemsko
 National Archives and Records Administration – Spojené státy americké
 The National Archives – Spojené království